Rüdesheim kan syfta på:

 Rüdesheim, Rheinland-Pfalz – en kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz
 Rüdesheim am Rhein – en stad i Rheingau-Taunus-Kreis i Hessen
 Verbandsgemeinde Rüdesheim – ett kommunalförbund i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz